de Uruguayaanse voetbalbond, Asociación Uruguaya de Fútbol
Agence universitaire de la Francophonie
Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), jeugdbeweging van Det Norske Arbeiderpartiet